Studenci je lahko:
 Studenci, Ljubuški (Bosna in Hercegovina)
 Studenci, Perušić (Hrvaška)
 Studenci, Lovreć (Hrvaška)
 Studenci, Maribor
Studenci, Železniki